San Giovanni – evangelista e apostolo
 San Giovanni Evangelista – dipinto di Antonello da Messina, databile al 1470-1475
 San Giovanni Evangelista – statua di Baccio da Montelupo del 1515
 San Giovanni Evangelista – statua di Filippo Brunelleschi
 San Giovanni Evangelista – dipinto di Carlo Crivelli, databile al 1472
 San Giovanni Evangelista –  scultura di Donatello
 San Giovanni Evangelista – dipinto attribuito a Giotto, databile al 1325-1330
 San Giovanni Evangelista – dipinto di Piero della Francesca, databile al 1454-1469
 San Giovanni Evangelista – dipinto di El Greco, 1605 circa
 San Giovanni Evangelista – dipinto di Domenichino, 1620-1629 circa